Dorota Brodowska (ur. 1954) – polska malarka, scenograf i reżyser
 Dorota Brodowska (ur. 1972) – polska lekkoatletka, skoczkini w dal i sprinterka